

Cinema 
 Spartaco – film del 1913 diretto da Giovanni Enrico Vidali
 Spartaco – film del 1953 diretto da Riccardo Freda

Altro 
 Spartaco – gladiatore trace
 Spartaco – nome proprio maschile
 Spartaco - Il gladiatore – film TV del 2004 diretto da Robert Dornhelm
 Spartaco – scultura di Vincenzo Vela (1847-1849)
 Spartaco – tragedia scritta da Alessandro Manzoni (1823)
 Spartaco – balletto musicato da Aram Il'ič Chačaturjan (1954)
 Spartaco – personaggio della serie Pokémon

Altri progetti